Homolka (f. Homolková):
 Adam Emanuel Homolka (17961849), tjekkisk violinist og luthier
 Oskar Homolka (1898, Wien  1978), skuespiller (de)
 Zdenko Homolka (1912, Barchovice  1996, Bratislava), en slovakisk katolsk præst, pædagog (sk)
 Jaromír Homolka (* 1926, Zvolen), slovakisk-tjekkisk kunsthistoriker (cs)
 Václav Homolka (* 1955, Kadaň), tjekkisk kommunistiske politiker og senator (cs)
 Rabbi Walter Homolka (* 1964, Landau/Isar) (de)
 Paul Bernardo och Karla (Leanne) née Teale, Homolka (* 1970, Port Credit)
 Tammy (Lyn) Homolka (1975  1990) (en)

Homôľka 
 Homôľka (sk)
 Veľká Homôľka (sk)
 Malá Homôľka (sk)